In 1927/28 werd het zeventiende Opper-Silezisch voetbalkampioenschap gespeeld, dat georganiseerd werd door de Zuidoost-Duitse voetbalbond.

SC Preußen Zaborze werd kampioen en plaatste zich voor de Zuidoost-Duitse eindronde, waar de club derde werd op acht clubs.

Bezirksliga

1. Klasse

Gau Beuthen

SuSV 1922 Karf en RTSV Schmalspur Beuthen trokken zich tijdens het seizoen terug, resterende wedstrijden werden als een scoreloze nederlaag aangerekend.

Gleiwitz

Gau Ratibor

Vereinigte Coseler Sportfreunde trok zich tijdens het seizoen terug.

Gau Hindenburg

1. FC Hindenburg trok zich tijdens het seizoen terug

Gau Oppeln

Kreis 1

VfR en Diana Oppeln trokken zich tijdens het seizoen terug.

Kreis 2

Finale Oppeln
 Heen

 Terug

Gau Neustadt

Groep A

Groep B
Enkel SC Preußen Neustadt is bekend gebleven, het is niet bekend of er meerdere teams deelnamen.

Finale

De uitslag is niet bekend, enkel dat Sportfreunde Preußen Neisse won.

Promotie/Degradatie play-off
 Heen

 Terug

Externe links
 Euroleagues
 fussball-historie

Opper-Silezisch voetbalkampioenschap
Duits competitievoetbal 1927/28